Люмшвиллер () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Альткирш, кантон Альткирш.

Площадь коммуны — 7,27 км², население — 705 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 709 человек (2012), плотность населения — 97,5 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 695 человек, а в 2012 году — 709 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 459 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 331 были экономически активными, 128 — неактивными (показатель активности 72,1 %, в 1999 году — 70,0 %). Из 331 активных трудоспособных жителей работали 305 человек (162 мужчины и 143 женщины), 26 числились безработными (15 мужчин и 11 женщин). Среди 128 трудоспособных неактивных граждан 40 были учениками либо студентами, 56 — пенсионерами, а ещё 32 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 294 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 687 человек. При этом медиана доходов составила 22705 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки